Periyar ist:

 ein Naturschutzgebiet, Periyar-Nationalpark
 ein Fluss in Südindien, Periyar (Fluss)
 ein Stausee, Periyar-Stausee
 ein Name für den tamilischen Politiker E. V. Ramasami (1879–1973), genannt Periyar